Глазаново — деревня в Опочецком районе Псковской области. Входит в состав Матюшкинской волости 

Расположена в 12 км к северу от города Опочка, у автодороги  (участок Опочка — Псков) и западнее левобережья реки Великой.

Численность населения составляет 17 жителей (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района